Torneo Clausura 2018 puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Clausura 2018 en Bolivia.
 Torneo Finalización 2018 en Colombia.
 Torneo Clausura 2018 en Costa Rica.
 Torneo Clausura 2018 en El Salvador.
 Torneo Clausura 2018 en Guatemala.
 Torneo Clausura 2018 en Honduras.
 Torneo Clausura 2018 en México.
 Torneo Clausura 2018 en Nicaragua.
 Torneo Clausura 2018 en Panamá.
 Torneo Clausura 2018 en Perú.
 Torneo Clausura 2018 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2018 en Uruguay.
 Torneo Clausura 2018 en Venezuela.

Véase también
 Torneo Apertura 2019,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2019,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2018,  desambiguación.